Johan Ludvig Heiberg ist der Name folgender Personen:

* Johan Ludvig Heiberg (Schriftsteller) (1791–1860), dänischer Schriftsteller
 Johan Ludvig Heiberg (Philologe) (1854–1928), dänischer Philologe und Mathematikhistoriker